Kidderminster Harriers FC (celým názvem: Kidderminster Harriers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Kidderminster v nemetropolitním hrabství Worcestershire. Založen byl v roce 1886. Od sezóny 2016/17 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená, bílá a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Aggborough s kapacitou 6 444 diváků.

Získané trofeje 

 FA Trophy ( 1× )
 1986/87
 Worcestershire Senior Cup ( 25× )
 1895/96, 1920/21, 1931/32, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1965/66, 1966/67, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1978/79, 1982/83, 1984/85, 1985/86, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1992/93, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2009/10, 2014/15
 Birmingham Senior Cup ( 7× )
 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1945/46, 1963/64, 1964/65, 1966/67
 Staffordshire Senior Cup ( 4× )
 1980/81, 1982/83, 1983/84, 1984/85

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1993/94
 Welsh Cup
 Finále: 1985/86, 1988/89
 EFL Cup
 1. kolo: 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05
 FA Trophy
 Vítěz: 1986/87
 EFL Trophy
 Semifinále (Sever): 2005/06

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1892–1939: Birmingham & District League
 1945–1947: Birmingham Combination
 1947–1948: Birmingham & District League
 1948–1958: Southern Football League
 1958–1959: Southern Football League (North-Western Section)
 1959–1960: Southern Football League (Division One)
 1960–1962: Birmingham & District League
 1962–1965: West Midlands Regional League
 1965–1972: West Midlands Regional League (Premier Division)
 1972–1979: Southern Football League (Division One North)
 1979–1983: Southern Football League (Midland Division)
 1983–1986: Alliance Premier League
 1986–2000: Conference National
 2000–2004: Football League Third Division
 2004–2005: Football League Two
 2005–2007: Conference National
 2007–2015: Conference Premier
 2015–2016: National League
 2016– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1886
Kidderminster